Дарія Каленюк, українська громадська активістка та виконавча директорка київського Центру протидії корупції.

Під час російського вторгнення в Україну у 2022 році Каленюк стала відомою в міжнародних ЗМІ, коли на пресконференції у Варшаві запитала британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, чому деякі російські олігархи в Лондоні не потрапили під санкції та чому він не підтримує запровадження безпольотної зони над Україною.

Каленюк вивчала право в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого та здобула ступінь магістра з права фінансових послуг у Чиказько-Кентському коледжі права за підтримки Програми іноземних студентів імені Фулбрайта. Вона є членом спільноти Young Global Leaders.

Примітки 

Українські правники
Народились у 20 столітті